Ženská čtyřhra Ladies Open Biel Bienne 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže bielského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník události hrané na krytých dvorcích s tvrdým povrchem ve Swiss Tennis Arena Švýcarského národního tenisového centra.

Vítězem se stal druhý nasazený tchajwansko-rumunský pár Sie Su-wej a Monica Niculescuová, který ve finále zdolal švýcarskou dvojici Timea Bacsinszká a Martina Hingisová výsledkem 5–7, 6–3 a [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sie vybojovala devatenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Niculescuovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Xenia Knollová /  Demi Schuursová (semifinále)
  '''Sie Su-wej /  Monica Niculescuová (vítězky)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Heather Watsonová ''(odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ladies Open Lugano
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
WTA Tour 2017